Mesclador electrònic, dispositiu per mesclar dos o més senyals electrònics.
 Mesclador de targeta de so, part d'una targeta de so que s'encarrega de barrejar els sons que hi arriben.
 Taula de mescles o mesclador d'àudio, aparell electrònic per a combinar sons.
 Batedor mesclador, electrodomèstic que permet batre o barrejar aliments.